Габерје може бити:

 Габерје (Ајдовшчина), насељено мјесто у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Габерје (Лендава), насељено мјесто у општини Лендава, Република Словенија